Матейовце — міська частина міста Попрад.
 Матейовце-над-Горнадом — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.